Baskakov je priimek več oseb:
 Vladimir Nikolajevič Baskakov, sovjetski general
 Mihail Ivanovič Baskakov, sovjetski general
 Nikolaj Aleksandrovič Baskakov, ruski jezikolog in etnolog
 Jurij Valerjevič Baskakov, ruski nogometni sodnik